Фео́дор Миха́йлович Альме́тев (иногда Альметьев; , поселок Остроленский — 14 января 1920, Сергиополь) — священнослужитель Русской православной церкви, миссионер, педагог, заведующий Александровским миссионерским станом, представитель старинного казачьего рода, сотрудник и ученик И. Т. Тимофеева.

Происхождение и образование 
Ф. М. Альметев родился в семье казаков-нагайбаков. Начальное образование получил в казачьей школе Остроленского поселка, под руководством просветителя нагайбаков кряшенского свящ. Игнатия Тимофеевича Тимофеева. В возрасте 12 лет принимал участие в миссионерской поездке священника В. Т. Тимофеева по инородческим приходам Оренбургской губернии. В 1895 г. закончил курс Казанской учительской семинарии.

Начало педагогической деятельности 
28 июня 1895 г. Ф. М. Альметев Оренбургским войсковым начальством был определён учителем Великопетровской станичной школы. Вместе с русскими детьми учил детей крещенных калмыков. Когда его ученики из калмыцких семей отказались посещать церковное богослужение, Ф. Альметев выяснил, что калмыки исповедуют православие номинально, а в повседневной жизни являются ламаистами.

Ф. М. Альметев писал о калмыках:

Для христианского просвещения калмыков Ф. М. Альметев считал необходимым заменить старый калмыцкий перевод Св. Писания, написанный старомонгольским шрифтом, на новый, — кириллический.

3 ноября 1897 г., по просьбе Оренбургского епархиального начальства, Ф. М. Альметев был переведен в Требию на должность учителя миссионерской школы.

Духовное служение 
12 июля 1898 г., Оренбургский Преосвященный Владимир (Соколовский) рукоположил Ф. М. Альметева в сан диакона, а ровно через неделю, 19 июля 1898 г., — в сан священника к Покрово-Богородицкой церкви п. Подгорного Оренбургского уезда. 20 ноября 1902 г., в рамках укрепления одного из двух недавно открывшихся инородческих благочиний, по представлению тургайского областного миссионера и уездного благочинного протоиерея Феодора Соколова, Преосвященный Владимир назначил Ф. М. Альметева священником двух переселенческих поселков Кустанайского уезда. 6 мая 1903 г. тем же епископом Ф. Альметев был назначен священником Семиозерного миссионерского прихода Кустанайского уезда.

Поездки по казахской степи 

В обязанности Ф. М. Альметева входило посещение русских переселенческих поселков не только в Кустанайском, но и в Тургайском уезде, расположенных от прихода на расстоянии до 150 верст. В этих посёлках, не имеющих своих приходских церквей, миссионер по благословению архиерея совершал необходимые христианские требы и Божественную Литургию на переносном антиминсе. Объезжая русские поселки Ф. М. Альметев часто посещал казахские аулы, где встречался и беседовал с коренным населением Тургайской степи — киргиз-кайсаками (казахами). Последние расспрашивали священника об особенностях христианской веры, сравнивали его ответы с речами мусульманских проповедников.

Общение православного священника с инородцами не встречало никаких препятствий. Составители одного миссионерского отчета отмечали:

По этой причине Ф. М. Альметев часто гостил в казахских аулах довольно продолжительное время, при этом пользуясь почетом у местного населения. О том, как строились беседы священника с казахами, в том же отчете сообщается:

Заведование миссионерским Александровским станом 
24 апреля 1906 г., указом Оренбургского Преосвященного Иоакима (Левитского) свящ. Ф. М. Альметев был переведен в поселок Александровский Кустанайского уезда, с назначением на должность заведующим миссионерским станом. В Александровском стане располагалась школа-интернат для детей казахов и русских переселенцев. Местное население поначалу отнеслось враждебно к Ф. Альметеву. Но благодаря знанию языка, менталитета и культуры казахского народа Ф. М. Альметев вскоре заслужил доверие местного населения:

В 1905 г. в миссионерской школе при Александровском стане обучался 141 ученик. Преподавание в миссионерской школе Александровского стана Ф. М. Альметев совмещал с посещением школ в отдаленных казахских аулах и переселенческих поселках. У нового начальника Александровского стана были большие планы по расширению миссии, но в 1907 г. из-за недостатка финансирования стан был закрыт, а Ф. М. Альметев 21 августа того же года был переведен на должность священника Павловского прихода Кустанайского уезда.

Служение на родине 
29 мая 1908 г. распоряжением епархиального начальства Ф. М. Альметев был назначен на должность настоятеля Христо-Рождественского храма п. Арсинского Верхнеуральского уезда. 9 января 1913 г. Ф. М. Альметев подал прошение о переводе его на вакантное место в Требиатский приход, занимавший в то время центральное место в деле православной миссии среди нагайбаков. Прошение было удовлетворено 14 января того же года, и с этого времени Ф. М. Альметев встал во главе всей нагайбакской миссии. 2 июня 1913 г. он присоединил к православию жителя д. Махмутковой Орского уезда башкира Абубакира Абдулмазитова, 40 лет, из магометан, с наречением новопросвещенному имени Никифор

24 августа 1913 г. был создан Требиатский благочиннический округ, в который вошли 11 церквей из Троицкого и Верхнеуральского уездов, в том числе и приходы верхнеуральских нагайбаков. Исполняющим должность благочинного вновь образованного Требиатского округа был назначен Ф. М. Альметев. К осени 1913 г. он был утвержден в этой должности. В качестве благочинного Ф. М. Альметев следил за состоянием церковной жизни на вверенных его попечению приходах, доносил до приходских священников постановления епархиальной власти, возглавлял богослужения и проповедовал в дни престольных праздников. 7 мая 1914 г. он возглавил освящение нового Косьмо-Дамиановского храма в поселке Париж.

Последние годы служения и кончина 
В 1915 году Требиатский округ был преобразован в 3-й округ Верхнеуральского уезда, а Альметев был оставлен в должности благочинного нового округа. Весной 1916 года миссионер присоединил к православию старообрядцев австрийского толка, жителей посёлка Романовского: казака Димитрия Ломакина, 18 лет, и казачью девицу Пелагею Хохулину, 18 лет. Верность Альметева миссионерскому призванию в этот период проявлялась в ежемесячных пожертвованиях требиатского священника на деятельность Оренбургского Михайло-Архангельского братства, действительным членом которого он числился в 1915 году.

Жизнь Альметева оборвалась в годы Гражданской войны: он был расстрелян в городе Сергиополе близ Семипалатинска, в Восточно-Казахстанской области, куда пришёл вместе с отступавшими под натиском красных войсками атамана Дутова. Через 10 дней там же погиб и его старший сын Михаил. Супруга отца Феодора и его младшие дети после революции поселились в Остроленке.

Награды 
 Грамота за труды по просвещению киргизов (1905).
 Грамота за труды, оказанные при постройке церкви поселка Ерисковского, Кустанайского уезда (1906).
 Серебряная медаль за участие в деятельности Общества Красного Креста во время Русско-японской войны 1904—1905 гг. (1907).
 Нагрудный знак и медаль в память 300-летия Царствования Дома Романовых.
 Архипастырское благословение с грамотой за труды по обстоятельствам военного времени (1916).

Семья и родные 
У Ф. М. Альметева и его супруги, Пелагеи Семеновны, было семеро детей: Александра (род. 1900), Михаил (род. 1901), Муза (род. 1903), Зоя (род. 1905), Петр (род. 1906), Василий (род. 1908 — ум. прим. в 1910) Гаий (род. 1911). Петр и Гаий в годы Великой Отечественной войны служили в рядах Советской армии, имеют боевые награды.

Родные братья Ф. М. Альметева, П. М. Альметев, Н. М. Альметев и В. М. Альметев, служили казачьими офицерами в царской армии, в годы гражданской войны принимали активное участие в Белом движении, ведя вооруженную борьбу с советской властью.

Литературная деятельность 
Ф. М. Альметев является автором ряда статей на миссионерскую тематику, опубликованных в разных церковных СМИ. В «Оренбургских епархиальных ведомостях» были опубликованы следующие статьи: «Калмыки Оренбургской епархии» (1903. № 5), «Из миссионерской поездки по киргизской степи» (1904. № 24), «Нагайбаки. Этнографическая заметка» (1911. № 49), «Из быта нагайбак» (1912. № 32-33). В нач. XX ст. «Православный собеседник» издал часть миссионерских дневников Ф. М. Альметева, в которых он описывал свои поездки по казахской степи.

Примечания

Литература 
 Гупало А. Г., протоиерей. Священник и миссионер Феодор Альметев / XVIII Славянский научный собор. Урал. Православие. Культура. Мир славянской письменности и культуры в православии, социогуманитарном познании : материалы международной науч.-практ. конф. // сост. И. Н. Морозова ; Челяб. гос. ин-т культуры. — Челябинск : ЧГИК, 2020. С. 65-74.
 Духовенство и церковные деятели Оренбургской епархии по публикациям «Оренбургских епархиальных ведомостей» 1912—1917 гг. : Справ. издание : в 4 т. / Сост. А. Г. Щегольков; [ред. свящ. В. Максимов]. Челябинск, 2012. Т. 1 : А-З. 408 с.

Ссылки 
 Священник и миссионер Феодор Альметев // Сайт священника Андрея Гупало.
 Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церквь в XX в. Альметьев Федор Михайлович. (с) ПСТГУ, ПСТБИ (с) Братство во Имя Всемилостивого Спаса.

Персоналии по алфавиту
Православные миссионеры
Педагоги России
Священники Русской православной церкви
Персоналии:Оренбургская губерния